Большой Висим — название рек:

 Большой Висим (приток Висима) — в Ханты-Мансийском автономном округе
 Большой Висим (приток Камы) — в Пермском крае